Aalto je příjmení těchto osob:
 Alvar Aalto (1898–1976) – finský architekt
 Antti Aalto (1975) – finský hokejový hráč
 Arvo Aalto (1932) – finský komunistický politik
 Einar Aalto (1926–1985) – finský plavec
 Elissa Aalto (1922–1994) – finská architektka a designérka
 Jorma Aalto (1957) – finský běžec na lyžích
 Jyri Aalto (1969) – finský badmintonista
 Minna Aalto (1965) – finská jachtařka
 Pirjo Aalto (1961) – finská biatlonistka

Externí odkazy 

Finská příjmení